RSDS ist die Abkürzung für:
 Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome, der alte Name für die Typ 1 Variante des Komplexen regionalen Schmerzsyndroms.
 Reduced Swing Differential Signaling, ein Standard für die Datenübertragung.

Abkürzung